Wolfers ist der Name von:

 Andreas Wolfers (* 1958), deutscher Journalist
 Anna Angelina Wolfers (* 1978), deutsche Schauspielerin
 Arnold Wolfers (1892–1968), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Jakob Philipp Wolfers (1803–1878), deutscher Astronom und Mathematiker
 Justin Wolfers (* 1972), ein US-amerikanisch-australischer Ökonom
 Melanie Wolfers (* 1971), deutsche Theologin und Autorin

Wolfers ist:

 Volfířov (deutsch Wolfers) ist eine Gemeinde in Tschechien